Beugel steht für:

 ein [süßes] Hörnchen, siehe Croissant
 ein Hefegebäck, siehe Bagel

Beugel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst van der Beugel (1918–2004), niederländischer Diplomat, KLM-Präsident und Hochschullehrer
 Ina van der Beugel (1914–2003), niederländische Journalistin und Autorin
 Ingeborg Beugel (* 1960), niederländische Journalistin und Filmemacherin

Siehe auch: